De Nationalliga A 2001/02 was de 105de editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland en de voorlaatste in de opzet onder de naam Nationalliga. Grasshopper-Club trad aan als titelverdediger.

De competitie was opgeknipt in twee delen: na 22 speelronden speelden de bovenste acht teams om het landskampioenschap in de kampioenspoule, terwijl de nummers negen tot en met twaalf werden ingedeeld in een promotie/degradatiepoule met de beste vier clubteams uit de Nationalliga B. De helft van de punten uit de eerste ronde werd meegenomen naar de tweede ronde.

De najaarscompetitie begon op 4 juli 2001 en eindigde op 9 december 2001, waarna op 23 februari 2002 de tweede ronde begon. Die eindigde op 8 mei. FC Basel won onder leiding van trainer-coach Christian Gross voor de negende keer in de clubgeschiedenis de Zwitserse titel.

Najaarscompetitie

Nationalliga A

Eindstand

Nationalliga B

Eindstand

Kampioenspoule

Eindstand

FC Lugano en FC Sion kregen geen licentie en degradeerden naar de Nationalliga B.

Promotie/degradatiepoule

Nationalliga A

Lausanne-Sport kreeg geen licentie en degradeerde naar de Nationalliga B.

Nationalliga B

Zie ook
Zwitserse voetbalbeker 2001/02
Zwitsers voetbalelftal in 2001
Zwitsers voetbalelftal in 2002

2002
Competitievoetbal 2001/02